Bierbrunnen steht für:
 Bierbrunnen (Köln)
 Bierbrunnen (Ebensfeld)
 Bierbrunnen (Lübbecke)
 Bierbrunnen (Paderborn)